Группа 13 (, , ) — неофициальное название организации евреев-коллаборационистов (пособников нацистов), действовавшей на территории Варшавского гетто во время II Мировой войны до июля 1941 года. Своё название организация взяла от штаба, который располагался по адресу: улица Лешно, 13.

История 

Группа была основана в декабре 1940 года агентом Гестапо и бывшим членом организации Ха-шомер ха-цаир Абрамом Ганцвайхом. Она насчитывала примерно 300—400 членов. Её создание было санкционировано германской Службой безопасности (СД); она непосредственно подчинялась Гестапо. Как цель создания организации декларировалась была борьба с ростовщичеством и спекуляцией в Варшавском гетто; на самом деле, используя свою власть, члены организации занимались вымогательством, шантажом, влияли на действия Юденрата и стремились внедриться в существовавшее в Варшавском гетто подполье. Организация имела собственную тюрьму. Из членов Группы формировалась также провокационная организация Жагев, основной целью которой было выявление евреев, проживавших за пределами Варшавского гетто, и участников польского подполья, которые укрывали евреев.

В июле 1941 года Группа 13 была распущена, её штаб был включён в состав еврейской полиции. До упразднения организации весной 1941 года произошёл раскол в руководстве организации между Абрамом Ганцвайхом с одной стороны и Моррисом Коном и Зелигом Хеллером с другой. Этот раскол произошёл в результате борьбы за сферу влияния в Варшавском гетто. После роспуска организации, который произошёл из-за доноса Морриса Кона и Зелига Хеллера (которые в том же году были убиты эсэсовцами), большинство бывших членов Группы стали работать в Аварийной службе и Службе скорой помощи. Эти организации были созданы в мае 1941 года и вскоре стали неофициально использоваться для дальнейшей контрабанды. В руках бывших членов организации также сосредоточился конный экипаж Варшавского гетто.

В апреле 1942 года большинство бывших членов Группы 13 были расстреляны немцами. Абрам Ганцвайх и некоторые другие члены организации использовались Службой безопасности для проникновения в еврейское подполье. После уничтожения Варшавского гетто Абрам Ганцвайх продолжал служить немцам.

Источник 
 Israel Gutman, The Jews of Warsaw, 1939—1943: Ghetto, Underground, Revolt, Indiana University Press, 1982, ISBN 0-253-20511-5
 Tadeusz Piotrowski, Poland’s Holocaust: Ethnic Strife, Collaboration with Occupying Forces and Genocide in the Second Republic, 1918—1947, McFarland 1998, ISBN 0-7864-0371-3
 Anna Heilman, Never Far Away: The Auschwitz Chronicles of Anna Heilman, University of Calgary Press, 2001, ISBN 1-55238-040-8

Варшавское гетто
Еврейский коллаборационизм